Craig Alexander Thomson (20 de Junho de 1972), é um árbitro de futebol escocês. Sua primeira partida internacional foi entre Irlanda do Norte e Noruega em 18 de junho de 2004.

Naturais de Paisley (Escócia)
Árbitros de futebol da Escócia